Bogor (stadsgemeente), een stadsgemeente op Java, in de koloniale tijd Buitenzorg genoemd
 Bogor (regentschap), een regentschap op Java
 Buitenzorg (Leiden), een buitenplaats in Leiden
 Huis Buitenzorg, een woning en pension in Ellecom, later bekend als Veluwezoom en Koloniehuis Ketelaar
 Huize Buitenzorg, een woning in Soest
 Paleis te Buitenzorg, presidentieel paleis en voormalig paleis van de gouverneur-generaal in Bogor
 Scoutcentrum Buitenzorg, een kampeerterrein in Baarn
 Villa Buitenzorg, een buitenhuis in Baarn